Bonjour, palabra francesa que significa «hola» y «buenos días», también puede referirse a:

 Martín Bonjour, futbolista argentino.
 Bonjour (software)
 Bonjour (historieta)